Хаммурапи:

 Хаммурапи — царь Вавилона, правил приблизительно в 1793 до н. э. — 1750 до н. э.
 Хаммурапи I — аморейский царь, правивший в царстве Ямхад на территории современной Сирии около 1765—1761 гг. до н. э.